The Comedy Awards (dal 2011)
American Comedy Awards (1987-2001)
British Comedy Awards (dal 1990)
German Comedy Award (dal 1997)
Edinburgh Comedy Awards (dal 1984)